Чемпионат мира по трековым велогонкам 1977 года проходил с 22 по 26 августа 1977 года в городе Сан-Кристобаль, Венесуэла. Всего на чемпионате разыграли 12 комплектов наград — 10 у мужчин и 2 у женщин, в том числе впервые на чемпионатах мира провели соревнования в гонках по очкам среди любителей.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1977 год в Венесуэле
Август 1977 года
Сан-Кристобаль